Folleville – comune francese del dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Folleville – comune francese del dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia
 Folleville – sito archeologico di accampamento romano